Bosznia-Hercegovina
 Lužani, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Lužani, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Lužani, falu Gornji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Lužani, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Lužani, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban
 Lužani Bosanski, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Lužani Novi, falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Lužani, falu Oriovac községben, Bród-Szávamente megyében
 Lužani Zagorski, falu Jesenje községben, Krapina-Zagorje megyében